Op het Australian Open 2009 speelden de mannen in het dubbelspel van 19 januari tot en met 1 februari. De titelverdedigers waren de Israëliërs Jonathan Erlich en Andy Ram; zij wonnen het jaar ervoor in de finale van de Fransen Arnaud Clément en Michaël Llodra. Dit jaar werd het mannendubbelspel gewonnen door de Amerikaanse tweelingbroers Mike en Bob Bryan. Ze versloegen in de finale Mahesh Bhupathi (India) en Mark Knowles (Bahama's).

Wedstrijden

Uitslagen

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële site Australian Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de officiële site van de Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2009